Jim Jefferies ist der Name folgender Personen

* Jim Jefferies (Fußballspieler) (* 1950), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Jim Jefferies (Komiker) (eigentlich Geoff James Nugent; * 1977), australischer Komiker